Universitair medisch centrum, een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit
 Ursa Major Cluster, een cluster van sterrenstelsels in het sterrenbeeld de Grote Beer
 Ursa Minor Cluster, een cluster van sterrenstelsels in het sterrenbeeld de Kleine Beer
 United Microelectronics Corporation, Taiwanese computerchipfabrikant